Unidad Nacional puede referirse a:

 Unidad Nacional (Bolivia), partido político de Bolivia.
 Unidad Nacional (Colombia), coalición de partidos políticos oficialistas en Colombia.
 Unidad Nacional (Venezuela), coalición de partidos políticos opositores en Venezuela.
 Unidad Nacional (Uruguay), movimiento político del Partido Nacional (Uruguay).

Además, puede hacer referencia a:

 Alianza Electoral Unidad Nacional, partido político de Perú.
 Alianza por la Unidad Nacional, antiguo partido político de España.